La cosecha puede referirse a:
 La cosecha, cuadro de Brueghel el Viejo;
 La cosecha (1970), película argentina dirigida por Marcos Madanes;
 La cosecha / Prueba de fe (The Reaping, 2007), película estadounidense de terror, dirigida por Stephen Hopkins;
 La cosecha (2014), película española dirigida por Roberto Santiago;
 Fiesta de la cosecha, celebración que se realizó en varios lugares y épocas.